

Informatica 
 F11 – tasto presente sulla tastiera del computer

Musica 
 Finger Eleven – chiamati anche F11, gruppo musicale nu metal canadese

Trasporti 
 F 11 – sommergibile della Regia Marina
 F11 – linea dei traghetti di Berlino
 Alfa Romeo F11 – furgone dell'Alfa Romeo
 CEMSA Caproni F.11 – automobile della CEMSA Caproni